Korte puede hacer referencia a:

  La Tremenda Korte, banda mexicana; o
  Eero Korte, futbolista finlandés.
  Heinrich Friedrich Franz Korte, botánico